Osoby o tym nazwisku:
 Benon Dymek − polski historyk dziejów ruchu robotniczego
 Edward Dymek − polski aktor dziecięcy
 Janusz Dymek − polski scenarzysta, reżyser i producent kinowo-telewizyjny
 Jarosław Dymek − polski strongman
 Walenty Dymek − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Wojciech Dymek − polski chemik

Inne o tej nazwie:
 Dymek (komiks) − w komiksie pole, w którym umieszczany jest tekst
 Dymek − wieś w Polsce położona w województwie łódzkim